Tinkoff kan verwijzen naar:
 Tinkoff Credit Systems, een Russische creditcardmaatschappij.
 Tinkoff Credit Systems (wielerploeg), een Italiaans-Russische wielerploeg (2007-2008).
 Tinkoff (brouwerij), een Russische bierbrouwerij.
 Tinkoff Restaurants, een Italiaans-Russische wielerploeg (2006).
 Tinkoff (wielerploeg), een Russische wielerploeg (2015-).
 Oleg Tinkov, de Russische zakenman die de eigenaar is van deze organisaties.